Большеполянское сельское поселение — муниципальное образование в России:

Липецкая область 
 Большеполянское сельское поселение — входит в Тербунский район

Мордовия 
 Большеполянское сельское поселение — входило в Ардатовский район
 Большеполянское сельское поселение — входит в Кадошкинский район

Рязанская область 
 Большеполянское сельское поселение — входило в Старожиловский район